Seznam najbolj gledanih slovenskih filmov v samostojni Sloveniji je lestvica gledanosti slovenskih filmov v samostojni Sloveniji. Seznam ni popoln, kar še posebej velja za dokumentarne filme.

  Ta seznam še ni popoln oziroma zaključen. Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite.

Opombe

Sklici

Glej tudi 

 Seznam slovenskih filmov
 Seznam najbolj gledanih filmov v Sloveniji

Seznami slovenskih filmov